Municipio de Ontario puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ontario (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.
 Municipio de Ontario (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Ontario (condado de Knox, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Knox.